Шапон (фр. Chapon) — фамилия.

Известные носители:

 Шапон, Альфред (; 1834-1894) — французский архитектор.
 Шапон, Леон-Луи (1836—) — французский гравёр на дереве.
 Шапон, Эстер Мульсо (1727—1801) — английская писательница.

Примечания